Osoby o tym nazwisku:
 Juan Alarcon – peruwiański zapaśnik
 Rex Andrew Alarcon – rzymskokatolicki duchowny